Владислав Иосифович Цюпа́к (1910—2001) — инженер-конструктор, кораблестроитель, главный конструктор Зеленодольского завода имени А. М. Горького, главный инженер Зеленодольского проектно-конструкторского бюро.

Биография 
Родился 7 мая 1910 года.

После окончания ЛИТМО работал конструктором в Ленинградском проектном бюро завода «Радиоприбор», вскоре был переведён главным конструктором на Московский приборный завод.

В 1937 году был по доносу арестован и приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей, где был рабочим свинарника, станочником, конструктором, а затем преподавателем в школе механизаторов, работал в «шарашках». С 1942 года работал в специальном бюро на Зеленодольском заводе имени А. Горького. В 1945 году был освобождён. Восстановлен в правах и полностью реабилитирован только в 1955 году.

В 1948 году по настоянию директор завода имени А. М. Горького Б. Е. Бутомы был назначен главным конструктором завода.

18 ноября 1949 года в Зеленодольске было создано ЦКБ № 340 по проектированию больших охотников за подводными лодками проекта 122а/122бис. Заместителем начальника и главного конструктора ЦКБ был назначен В. И. Цюпак. В 1953 году был назначен главным инженером Зеленодольского ЦКБ (ныне ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»).

В 1956 году занимался проектированием облегчённых плавсредств для танка Т-55, бронетягача БТС-2 и зенитной самоходной установки ЗСУ-57-2.

Умер 5 мая 2001 года. Похоронен в Зеленодольске.

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 медали
 знак «Лучшему активисту НТО» от имени Президиума НТО имени академика А. Н. Крылова
 Сталинская премия второй степени (1949) — за коренные усовершенствования постройки кораблей
 Ленинская премия (1965) — за создание и освоение малых кораблей противолодочной обороны

Память 
 В 2010 году в Зеленодольске на доме № 47 по ул. Ленина, где жил В. И. Цюпак, была установлена мемориальная доска

Примечания

Литература 
 Судостроение России. Биографическая энциклопедия ЗАО "Издательский дом «Столичная энциклопедия», 2008, ISBN 978-5-903989-01-0

Ссылки 
 ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»
 Надежное звено противолодочной обороны. / Керченский рабочий
 ЦЮПАК Владислав Иосифович
 Трудная судьба Владислава Цюпака

Кораблестроители СССР
Изобретатели СССР
Репрессированные в СССР
Инженеры и конструкторы, репрессированные в СССР
Персоналии:Зеленодольск